Wiktor Kulikow ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Georgijewitsch Kulikow (1921–2013), sowjetischer Marschall und Politiker
 Wiktor Stepanowitsch Kulikow (* 1952), russischer Mathematiker
 Wiktor Wassiljewitsch Kulikow (* 1983), russischer Snowboarder